Die Přebor republiky 1954 war die 24. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 13. März 1954 und endete am 21. November 1954.

Meister wurde Spartak Sokolovo Prag.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 22 Spiele. Die zwei letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1954
Fußballsaison 1954